Granadilla steht für:

 Granadilla, verlassener Ort der Gemeinde Zarza de Granadilla, Provinz Cáceres, Extremadura, Spanien
 Granadilla de Abona, Gemeinde auf Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien
 Süße Granadilla, Pflanzenart aus der Gattung der Passionsblumen
 Gelbe Granadilla, Frucht der Art Passiflora edulis, forma flavicarpa
 Purpurgranadilla, Frucht der Art Passiflora edulis, forma edulis